BMA est un code qui peut désigner : 
  ;
 .

BMA est un sigle qui peut désigner : 
 bicyclette à moteur auxiliaire, l'ancêtre des cyclomoteurs en France ;
 bien mal acquis ;
 Bureau des menées antinationales, une organisation de contre-espionnage du régime de Vichy ;
 bureau des moyens aériens, de la Sécurité civile, en France ;
  (en français, Musée d'art de Baltimore) ;
  ;
  (en français, Autorité monétaire des Bermudes) ;
 , une compagnie aérienne ;
 brevet des métiers d’art, un diplôme français de .
 Beuverie Maximale Aérobie, une performance alcoolisée traditionnelle de l’ENA, notamment réputée depuis le décès de Raphaël Mautin lors du Samedi Noir du WESES 1.